Augustat ist der Familienname von

 Elise Augustat (1889–1940), deutsche Reichstagsabgeordnete
 Günter Augustat (1938–2022), deutscher Fußballspieler